Jayena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jayena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Jayena (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar